Les Racines du mal est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature
 Les Racines du mal, roman de Maurice G. Dantec paru en 1995

Cinéma
 Les Racines du mal, film français réalisé par Maurice Cam en 1967
 Les Racines du mal, film américain réalisé par Gary Graver, sorti en 1992